Flying Fists – film del 1924 diretto da Lawrence C. Windom
Flying Fists – cortometraggio di animazione del 1930 diretto da Ub Iwerks
Flying Fists – film del 1937 diretto da Robert F. Hill